Селецький:
 Селецький Кирило (1835—1918) — священик Перемишльської Єпархії УГКЦ.
 Селецький Леон (1817—1885) — польський педагог.
 Селецький Олександр Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Селецький Павло Петрович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Селецький Петро Дмитрович (1821—1879) — урядовець Київського генерал-губернаторства, композитор і піаніст.
 Селецький Федір Йосипович (1885—1919) — сотник Дієвої армії УНР (посмертно), військовий діяч, член Української Центральної Ради.
 Селецький Руслан Ігорович ( ) — російський соціолог,   Університетського коледжу Лондона. Работы Руслана Селецького присвячені економічній віддачі від диплома про вищу освіту, політиці вищої освіти та порівняльній макросоціології.

Див. також 
 Селецькі
 Сілецький

Примітки 

Прізвища